Tunduru (district), district in Tanzania
 Tunduru (stad), stad in Tanzania
 Bisdom Tunduru-Masasi, bisdom in Tanzania